Murcja – miasto w Hiszpanii
 Murcja – wspólnota autonomiczna i prowincja w Hiszpanii

Zobacz też:
 Murcia – miasto na Filipinach